Distrikt Ocros bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Ocros (Huamanga), Distrikt in der Provinz Huamanga (Region Ayacucho)
 Distrikt Ocros (Ocros), Distrikt in der Provinz Ocros (Region Ancash)